Shira Muren kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xar Moron He, vattendrag, Inre Mongoliet, 
 Taban Han Gol, vattendrag, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar